

Населені пункти та їхні частини
 Млинково — село в гміні Боядла Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Млинково — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Млинково — село в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Млинково — осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки